Зенкино — название населённых пунктов в России:

 Зенкино — посёлок в Мариинском районе Кемеровской области.
 Зенкино — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Зенкино — деревня в Чановском районе Новосибирской области.
 Зенкино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

См. также